Enrico Brignola – calciatore italiano
 Nick Brignola – sassofonista statunitense
 Norino Brignola – pilota motociclistico italiano
 Cima della Brignola – montagna delle Alpi Liguri
 Lago della Brignola – lago delle Alpi Liguri
 Bocchino della Brignola – valico delle Alpi Liguri